De Primera División 1948/49 was de achttiende uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 12 september 1948 en eindigde op 17 april 1949. FC Barcelona werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Eindstand

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1948/49